Дми́трий Дми́триевич Оболе́нский:
 Оболенский, Дмитрий Дмитриевич (1844—1931) — русский общественный деятель, журналист, коннозаводчик, мемуарист.
 Оболенский, Дмитрий Дмитриевич (1918—2001) — британский историк-медиевист и филолог.